Пропала грамота (повість) — повість 1831 року Гоголівського циклу «Вечори на хуторі біля Диканьки».
 Пропала грамота (мультфільм) — радянський повнометражний мультфільм 1945 року, знятий сестрами Брумберг за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя.
 Пропала грамота (фільм) — фільм 1972 року українського кінорежисера Бориса Івченка, знятий за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя.
 Пропала Грамота (гурт) — український рок-гурт з Кам'янця-Подільського, заснований 1998 року, в музиці якого змішано рок, фанк, фольк та інші стилі.
 Пропала грамота (поетичний гурт) — поетичний гурт, до скаду якого входили Юрко Позаяк, Віктор Недоступ та Семен Либонь.
 Пропала грамота (видавництво) — українське видавництво, засноване у 2019 році ветераном російсько-української війни Олексієм Бешулею; спеціалізується на військовій літературі.

Див. також 
 Грамота